

Cinema 
 The Apartment — filme norte-americano de 1960, dirigido por Billy Wilder
 Wicker Park — filme estadunidense de 2004, dirigido por Paul McGuigan
 Forushande — filme iraniano de 2016, dirigido por Asghar Farhadi

Desambiguações de cinema